Городище Біла ІІ
 Городище Біла ІІІ
 Городище Біла ІV
 Городище Біла V